Сантандер () — район (комарка) в Испании, входит в провинцию Кантабрия в составе автономного сообщества Кантабрия.

Муниципалитеты 
 Эль-Астильеро
 Камарго (Кантабрия)
 Мьенго
 Пенагос
 Пьелагос
 Санта-Крус-де-Бесана
 Сантандер
 Вильяэскуса (Кантабрия)

Районы Кантабрии